Pok ist der Familienname von: 
 Herbert Pok, ein österreichischer Eishockeyspieler

POK steht für:
 Polizeioberkommissar

Pók steht für:
 Attila Pók (* 1950), ein ungarischer Historiker

Siehe auch:
 Pock
 Pog
 Pook
 Poke

Abkürzung